4:3 может означать:
 Стандарт 4/3 (Four Thirds System) — стандарт крепления объективов для цифровых зеркальных фотокамер.
 4:3 — популярное соотношение сторон экрана в фотографии, кинематографе и в видео-технологиях в целом.